Le siège de Pyongyang peut faire référence au :
 Siège de Pyongyang (1592) ;
 Siège de Pyongyang (1593).